Проспект има више значења:
 рекламни летак или памфлет
 Проспект (Луизијана)
 Проспект (Орегон)
 Проспект (Северна Каролина)
 Проспект (Њујорк)
 Проспект (Кентаки)
 Проспект (Охајо)
 Проспект (Пенсилванија)